

Folclore 
 Golem – creatura della mitologia ebraica e del folklore medievale

Fumetti 
 Golem – storia a fumetti del 2014 del fumettista LRNZ

Geografia 
 Gölem – denominazione dialettale del Monte Guglielmo, montagna in provincia di Brescia
 Golem – comune dell'Albania nella Prefettura di Fier
 Golem – comune dell'Albania nella Prefettura di Tirana

Letteratura 
 Il Golem – romanzo del 1914 di Gustav Meyrink
 Golem – poema di Halpern Leivick
 Golem – romanzo del 2002 di Elvire, Lorris e Marie-Aude Murail
 Golem XIV – romanzo di fantascienza di Stanisław Lem

Musica 
 Golem – gruppo musicale death metal tedesco
 Golem – album dei Protector del 1988
 Golem – album dei Cataract del 2000
 Golem – album di Gabriele Coen del 2009

Personaggi 
 Golem – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Golem – personaggio della serie Monster Rancher
 Golem – personaggio della serie Pokémon

Film 
 Il Golem – film tedesco del 1915 scritto, diretto, prodotto ed interpretato da Paul Wegener
 Il Golem - Come venne al mondo – film tedesco del 1920 scritto, diretto e interpretato da Paul Wegener
 Golem – film italiano del 2000 diretto, scritto e prodotto da Louis Nero
 The Golem – film horror israeliano del 2018 diretto da Doron Paz e Yoav Paz

Radio 

 Golem – trasmissione radiofonica italiana andata in onda su Radio1 e Radio2 dal 1993 al 2004.

Stampa 
 Golem L'indispensabile – rivista online

Videogiochi 
 Golem – videogioco del 2019

Pagine correlate 
Il Golem